Oleh Olegovitch Krykun (en ) est un joueur ukrainien de volley-ball né le . Il mesure  et joue central. Il est international ukrainien.

Biographie

Clubs

Palmarès
Néant.

Articles connexes

Liens externes
  Son profil sur le site de la CEV

Notes et références

Joueur ukrainien de volley-ball
Naissance en  avril 1991
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Simferopol